Fruitdale – CDP dell'Alabama
Fruitdale – CDP della California
Fruitdale – comune del Dakota del Sud